Алексей Кочетов:
 Кочетов, Алексей Андреевич (род. 1942) — российский промышленник.
 Кочетов, Алексей Владимирович (род. 1967) — российский генетик, академик РАН.
 Кочетов, Алексей Николаевич (1910—2004) — российский религиовед, буддолог.